Koniewo () – nazwa miejscowości w Polsce i w Rosji

W Polsce 
 Koniewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński 
 Koniewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin

W Rosji 
m.in.:

 Koniewo – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Koniewo – wieś w obwodzie kemerowskim
 Koniewo – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Koniewo – wieś w obwodzie permskim
 Koniewo – wieś w obwodzie pskowskim
 Koniewo – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Koniewo – wieś w obwodzie twerskim

Zobacz także 
 Koniewo-Osada – wieś w woj. warmińsko-mazurskim

Strony ujednoznaczniające